

Комишева бухта — місцевість в Севастополі, Автономна Республіка Крим.
 Комишева Бухта — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.